Franz Lotz ist der Name folgender Personen:

* Franz Lotz (Politiker) (1822–1906), deutscher Regierungsrat und Politiker, MdR
 Franz Lotz (Sportwissenschaftler) (1910–1994), deutscher Sportwissenschaftler und Sportfunktionär